Bonnevie är ett efternamn av franskt ursprung. Det kan avse:

Carl Bonnevie (1881–1972), norsk jurist, domare politiker i Arbeiderpartiet
Jacob Aall Bonnevie (1838–1904), norsk skolman och politiker
Jannik Bonnevie (född 1945), norsk skådespelare
Johanne Mathilde Bonnevie(1837–1921), norsk konstnär
Kristine Bonnevie (1872–1948), norsk zoolog, professor
Margarete Bonnevie (1884–1970), norsk politiker, journalist och författare
Maria Bonnevie (född 1973), svensk-norsk skådespelare
Michel Bonnevie (1921–2018), fransk basketspelare
Mikael Bonnevie (född 1969), svensk konstnär
Sofie Bonnevie  (1853–1944), finländsk operasångerska, alt, och sångpedagog

Se även
Bonnevie – krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus

Norska efternamn
Franska efternamn